Armada Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Armada Township (Michigan)
 Armada Township (Nebraska)